Ponte Nuovo ima više značenja:
 Ponte Nuovo, Modena
 Ponte Nuovo, Padova
 Ponte Nuovo, Perugia
 Ponte Nuovo, Pesaro-Urbino
 Ponte Nuovo, Piacenza
 Ponte Nuovo, Reggio Emilia